Beaverville désigne :

 Beaverville, un village de l'Illinois ;
 Beaverville Township, un township de Illinois ;
 Beaverville, une zone non incorporée du New Jersey.